

Linguaggio 
Cin cin – parola usata durante i brindisi o all'alzarsi da tavola dopo il pasto come buon augurio

Cinema 
Cin Cin (Stowaway) – film del 1936 diretto da William A. Seiter
Cin cin – film del 1991 diretto da Gene Saks

Musica 
Cin cin – singolo di Richard Anthony del 1964
Cin cin – singolo di Alfa del 2019

Teatro 
Cin cin (Tchin-Tchin) – opera teatrale di François Billetdoux

Televisione 
Cin cin (Cheers) – sitcom statunitense andata in onda dal 1982 al 1993